Alex Meneses (1965-), actrice américaine ;
 Béatrice de Silva Meneses (1424-1490), sainte catholique portugaise (sainte Béatrice) ;
 Duarte de Meneses (1537-1588), militaire portugais ;
 Fernando Meneses (1985-), joueur chilien de football ;
 Francisco López de Zúñiga y Meneses (1599-1656), noble espagnol ;
 Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses (1689-1742), administrateur colonial portugais ;
 Mai Meneses (1978-), chanteuse espagnole.
Patronyme hispanique
Patronyme portugais